Nusa Penida (eiland), een Indonesisch eiland vlak bij het eiland Bali.
Nusa Penida (dialect), een dialect van het Balinees gesproken op Nusa Penida.